Предупреждён — значит вооружён (также Предупреждённый вооружён, Кто предупреждён, тот вооружён,  — «предупреждён, вооружён») — пословица, смысл которой состоит в том, что будучи предупреждённым о близкой опасности (или возможности), человек теперь к ней подготовлен и должен с нею справиться. Активно используется в англоязычной юриспруденции («клише»).

Анализ 
Стандартный текст пословицы, как и многих других, использует эллипсис: несущественные части речи опущены («Тот, кто предупреждён…»). В англ. Forewarned is forearmed и на латыни повторяется шаблон звучания, что также характерно для пословиц.

Происхождение 
Пословица появилась в английском языке уже к 1425 году в виде , но современную грамматически неправильную форму  обрела лишь в XIX веке.

К. Душенко относит латинский вариант  к XVI веку.

М. Уолш () считает, что пословица изначально имела чисто военное значение.

В культуре 
Под названием «Praemonitus Praemunitus» вышло в 1920 году первое американское издание Протоколов сионских мудрецов.

У Шекспира в пьесе «Генрих VI, часть 3» Эдвард IV, предупреждённый об умонастроении Уорика, говорит .

В гражданском судопроизводстве США с 1938 года используются «необычайно широкие» правила , когда имеется возможность запросить по сути любой документ противной стороны, если он «разумным образом» может быть как-то связан с получением доказательств по иску. Этот подход — опасный для финансово слабейшей стороны из-за возможности «выуживания» доказательств для новых претензий — оправдывается упрощением собственно процесса в суде, так как «предупреждённый вооружён» и все аргументы и контр-аргументы по идее должны были быть рассмотрены адвокатами каждой стороны до начала разбирательства.

Примечания

Литература 
 Forewarned is forearmed // Jennifer Speake. The Oxford Dictionary of Proverbs. Oxford University Press, 2015. С. 81.

Ссылки 
 Forewarned is forearmed  // The Phrase Finder 

Крылатые выражения
Русские пословицы
Латинские фразы и выражения